Malakoff (fort), fort bij Sebastopol
 Malakoff (gemeente), gemeente in Frankrijk (departement Hauts-de-Seine)
 Malakoff (kaas), een Franse kaas uit de buurt van Saint-Brieuc (Bretagne)
 Malakoff (Texas), plaats in Henderson County, in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook
 Kanton Malakoff, kanton van het Franse departement Hauts-de-Seine
 Malakoff - Plateau de Vanves (metrostation), metrostation aan de Parijse metrolijn 13
 Malakoff - Rue Etienne Dolet (metrostation), metrostation aan de Parijse metrolijn 13
 Malakoff Diggins, staatspark in Nevada County (Californië)
 Malakoff Farm Cemetery, voormalige militaire begraafplaats in Brielen
 Aimable Pélissier, hertog van Malakoff (1794-1864), Frans staatsman en maarschalk
 Slag bij Malachov, slag tijdens het beleg van Sebastopol (1854)
 Stéphanie de Malakoff, artiestennaam van de Franse zangeres Nina Morato
 USM Malakoff, Franse voetbalclub